Чемпионат Израиля по фигурному катанию — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди израильских фигуристов, организуемое Израильской федерацией фигурного катания.

На этом турнире спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду, раздельно по возрастным группам: новички, юниоры и взрослые. В некоторые годы соревнования проводились не во всех дисциплинах из-за отсутствия спортсменов.

До 2013 года чемпионат проводился на Олимпийской арене — Канада-Центр в Метуле. Даты проведения чемпионата часто меняются из-за политических причин. Многие израильские спортсмены живут и тренируются в других странах где больше льда и более качественное обучение(в США, России, Канаде).

Израильская федерация фигурного катания образована в 1990 году, в 1993 году она была принята в Международный союз конькобежцев.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Сайт Израильской федерации фигурного катания
 2008-2009 Результаты
 Communication No. 2110 Национальные результаты 2016/2017 Международный союз конькобежцев (4 августа 2017).

Фигурное катание в Израиле
И
Чемпионаты Израиля